HMS Unicorn può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Unicorn (1634) – nave di linea
HMS Unicorn (1748) – fregata
HMS Unicorn (1794) – fregata
HMS Unicorn (1824) – fregata
HMS Unicorn (I72) – portaerei leggera